Opsilia coerulescens — вид жесткокрылых из семейства усачей.

Развитие 
Кормовыми растениями являются синяки (Echium) видов: синяк обыкновенный (Echium vulgare) и синяк итальянский (Echium italicum).

Подвиды

Ссылки 
BioLib  Profil taxonu — druh kozlíček kovolesklý Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)

Примечания 

Ламиины
Животные, описанные в 1763 году
Насекомые Европы